

Plaatsen 

 Berny-en-Santerre (Somme)
 Berny-Rivière (Aisne)
 Berny-sur-Noye (Somme), voormalige gemeente

Gebouwen 
 Kasteel van Berny, een kasteel in de Franse gemeente Fresnes

Personen 
 Berny Boxem-Lenferink (1948), Nederlands atlete
 Berny Camps (1971), Nederlands boogschutter
 Berny-Ignatius, Maleisisch duo filmcomponisten
 Berny Peña (1980), Costaricaans voetballer
 Berny Ulloa Morera (1950), Costaricaans voetbalscheidsrechter
 Charles Berny d'Ouvillé (1775-1842), Frans miniaturist

Zie ook 
 Bernie (doorverwijspagina)